Dex bezeichnet: 

 Dex, der Frauenheld, US-amerikanische Komödie aus dem Jahr 2000
 DEX (Graphdatenbank), Datenbanksystem
 Dalvik Executable-Format, Dateiformat für die virtuelle Ausführungsumgebung Dalvik Virtual Machine

Die Abkürzung Dex steht für: 
 Dextro- (rechts), für rechtsdrehende Substanzen, siehe Nomenklatur
 Dexter (Name)

Die Abkürzung DEX steht für:
 dezentrales Exchange (decentralized exchange) (DEX)
 Decrement Index Register in der Assemblerprogrammierung
 Delta Epsilon Chi, eine Untergliederung der amerikanischen DECA
 Delticom Effizienzklassen Index, Index der Delticom AG zur Bewertung von Autoreifen

 Digital Employee Experience (digitales Erlebnis der Mitarbeitenden)

Den Familiennamen folgender Personen:
 Barbara Dex (* 1974), belgische Sängerin
 Josef Franz Dex (1899–1945), österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Designer und Maler

DEX